Żychlin (stad)
 Żychlin (gemeente)
 Żychlin (Groot-Polen)